Натуральне число 1659
 1659 рік до нашої ери
 1659 рік нашої ери